Meridian Peak heißen folgende Berge in den Vereinigten Staaten:
 Meridian Peak (Colorado) im Eagle County
 Meridian Peak (Idaho) im Custer County (Idaho)
 Meridian Peak (Montana) im Park County
 Meridian Peak (Utah) im Salt Lake County